Il diavolo in corpo, romanzo di Raymond Radiguet da cui sono state tratte varie pellicole con lo stesso titolo
Il diavolo in corpo (Le diable au corps), film diretto da Claude Autant-Lara (1947)
Diavolo in corpo, film diretto da Marco Bellocchio (1986)
Il diavolo in corpo (Devil in the Flesh), film diretto da Scott Murray (1989)